Fossen ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegunn Fossen-Mikkelsplass (* 1969), norwegische Biathletin
 Lene Marie Fossen (1986–2019), norwegische Fotografin